Джордж Прэтт Шульц (, 13 декабря 1920, Нью-Йорк — 6 февраля 2021, Стэнфорд, Калифорния) — американский государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в Нью-Йорке. В 1938 году окончил школу Loomis Chaffee School в Коннектикуте, затем учился в Принстонском университете, где получил степень бакалавра экономики в 1942 году. После этого поступил в Корпус морской пехоты США, где служил до 1945 году и дослужился до капитана. В 1949 году получил степень PhD по промышленной экономике в Массачусетском технологическом институте.

Во время службы на Гавайях встретил свою будущую жену Елену Марию О’Брайен (Helena Maria "Obie" O’Brien, 1915—1995). У них было пять детей. В 1997 году женился на Шарлотте Мэйлиард Свиг (Charlotte Mailliard Swig) в Сан-Франциско. Имел одиннадцать внуков и девять правнуков.

Преподавал на экономическом факультете и в школе менеджмента Массачусетского технологического института с 1948 по 1957, с перерывом в 1955, когда он работал в Совете экономических консультантов президента Эйзенхауэра. В 1957 году Шульц перешёл в школу бизнеса Чикагского университета, деканом которого стал в 1962 году.

Работал министром труда в администрации Ричарда Никсона с 1969 по 1970 год, после чего стал директором Административно-бюджетного управления Президента США. С мая 1972 по май 1974 года был министром финансов. В этот период был прекращен Золотой стандарт доллара и свернута Бреттон-вудская система.

В 1974 году оставил государственную службу, чтобы стать председателем и директором корпорации Bechtel.

Государственный секретарь США 
16 июля 1982 года был назначен президентом Рональдом Рейганом Государственным секретарем США. Некоторыми считался «голубем» во внешней политике. С другой стороны Шульц был активным сторонником вторжения США в Никарагуа. Он также был против переговоров с правительством Даниэля Ортеги. Во время Первой интифады (см. Арабо-израильский конфликт), Шульц предложил международное соглашение об автономии для Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Сопровождал президента Рейгана в поездке в Рейкьявик для встречи с М. С. Горбачёвым (1986). Присутствовал вместе с вице-президентом США Дж. Бушем-старшим на похоронах Л. И. Брежнева 15 ноября 1982 года в Москве. Самый долгоживущий госсекретарь США.

Последующая жизнь 
Шульц покинул правительство 20 января 1989 года, но продолжал оставаться одним из стратегов Республиканской партии. Шульц удивил многих, первым из крупных республиканцев призвав к легализации лёгких наркотиков. Он подписался под обращением, опубликованном в New York Times 8 июня 1998 года и гласившим: «Мы считаем, что глобальная война с наркотиками сейчас приносит больше вреда, чем сами наркотики».

В августе 2003 года Шульц был назначен сопредседателем (вместе с Уорреном Баффетом) Совета по экономическому восстановлению Калифорнии, группы советников кандидата в губернаторы Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

25 сентября 2007 года вместе с несколькими другими госсекретарями США в отставке подписал письмо, призывающее Конгресс США не принимать резолюцию 106 о геноциде армян.

В 2010 году Шульц встретился в Калифорнии с президентом Д. А. Медведевым, подарив ему экземпляр советского плаката 1921 года с надписью «От мрака к свету, от битвы к книге, от горя к радости».

26 августа 2014 года опубликовал статью, в которой рекомендовал поддержать Украину поставками вооружений и подготовкой войск и усилить санкции против России.

Был сотрудником Гуверовского института. Почётный профессор Высшей школы бизнеса Стэнфорда. Член Американского философского общества (1992).

Автор воспоминаний Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State (1993).
Умер в феврале 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы Лумиса Чаффи
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Школы общественных и международных отношений (Принстонский университет)
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы менеджмента Слоуна
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Школы бизнеса им. Бута (Чикагский университет)
Преподаватели Стэнфордского университета
Государственные секретари США
Министры финансов США
Министры труда США
Кабинет Ричарда Никсона
Кабинет Рональда Рейгана
Экономисты США
Лауреаты премии Румфорда
Политики США XX века
Политики США XXI века
Столетние долгожители США
Совет по исследованиям в области социальных наук
члены Американского философского общества
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Северо-Западного университета
Почётные доктора Университета Кэйо